Szwajcaria:
 Ligerz – gmina w kantonie Berno, w okręgu Biel/Bienne

Osoby:
 Vinzenz von Ligerz – kasztelan

Inne:
 Ligerz – ród